Problem  – rapper statunitense
 Problem  – singolo di Natalia Kills del 2013
 Problem  – singolo di Ariana Grande del 2014